Список 1992 год в спорте описывает спортивные события, произошедшие в 1992 году.

СНГ 
 Кубок СССР—СНГ по футболу 1991/1992;
 Открытое первенство СНГ по международным шашкам среди юношей 1992;
 Открытый чемпионат СНГ по волейболу среди мужчин 1991/1992;
 Чемпионат СНГ по боксу;
 Чемпионат СНГ по вольной борьбе;
 Чемпионат СНГ по мини-футболу 1992;
 Чемпионат СНГ по хоккею с мячом 1991/1992;
 Чемпионат СНГ по хоккею с шайбой;
 Первенство СНГ по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1991/1992;
 Командный чемпионат СССР по шахматной композиции 1990/1992;
 Личный чемпионат СССР по шахматной композиции 1992;
 Создан хоккейный клуб «Тивали»;
 Созданы футбольные клубы:
 «Абдыш-Ата»;
 «АБН Барда»;
 «Ала-Тоо»;
 «АНС Пивани»;
 «Вайрогс»;
 «Виктор» (Запорожье);
 «Гарай»;
 «Дашогуз»;
 «Динамо-93»;
 «Киликия»;
 «Лантана»;
 «Львов»;
 МХСК;
 «Нива-Космос»;
 «Нистру» (Чобурчи);
 «Оболонь»;
 «Памбыгчи» (Нефтечала);
 «Полесье» (Добрянка);
 «Прогресул»;
 «Прут»;
 «Пюник»;
 «Синтеза»;
 «Сконто-2»;
 «Тирасполь»;
 «Торентул»;
 «Туран»;
 УЛИМ;
 «Универсул»;
 «Хазри Бузовна»;
 «Халабджа»;
 «Химик» (Кара-Балта);
 ЦСКА;
 «Черноморец-2» (Одесса);
 Создан женский футбольный клуб «Дончанка-ЦПОР»;
 Расформированы футбольные клубы:
 «Альфа»;
 ВЭФ;
 «Целтниекс»;

Россия 
 МХЛ в сезоне 1992/1993;
 Первая лига ПФЛ 1992;
 Первенство России по хоккею с мячом среди команд первой лиги 1992/1993;
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 1991/1992;
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 1992;
 Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 1992;
 Создан женский хоккейный клуб «Спартак-Меркурий»;

Волейбол 
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 1992/1993;
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 1991/1992;
 Чемпионат России по волейболу среди женщин 1992/1993;
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 1992;
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 1992/1993;

Баскетбол 
 Созданы клубы:
 «Авантаж-Политехник»;
 «Вита»;
 «Киев-Баскет»;
 «Лиепаяс Лаувас»;
 «Невежис»;
 «Одесса»;
 Создан женский баскетбольный клуб «Форс-Мажор»;

Футбол 
 Первая лига ПФЛ 1992;
 Вторая лига ПФЛ 1992;
 Матчи чемпионата России по футболу 1992;
 ФК «Спартак» Москва в сезоне 1992;
 ФК «Ротор» в сезоне 1992;
 Чемпионат России по футболу 1992;
 Созданы клубы:
 «Аган»;
 «Бештау»;
 «Владикавказ»;
 «Гигант» (Грозный);
 «Донгаздобыча»;
 «Жемчужина-2»;
 «Иргиз»;
 «Искра» (Новоалександровск);
 «Колос» (Краснодар);
 «Колос» (Степовое);
 «Кранэкс»;
 «Кристалл» (Дятьково);
 «Кристалл» (Смоленск);
 «Краснознаменск»;
 «Мостовик-Приморье»;
 «Политехник-92»;
 «Скат-5с»;
 «Спартак» (Горно-Алтайск);
 «Спартак» (Щёлково);
 «Спортакадемклуб»;
 «Торпедо» (Ижевск);
 «Уралан-д»;
 «Химик» (Коряжма);
 «Химик» (Уварово);
 «Энергетик» (Урень);
 «Энергия» (Чайковский);
 «Эрзу»;
 Расформированы клубы:
 «Кинотавр»;
 «Прогресс» (Бийск);

Женский футбол 
 Кубок России по футболу среди женщин 1992;
 Матчи женской сборной России по футболу 1992;
 Чемпионат России по футболу среди женщин 1992;
 Созданы клубы:
 «Идель»;
 «Интеррос»;

Футзал 
Созданы клубы:
 «Алмаз-АЛРОСА»;
 «Газпром-Югра»;
 «Каспий»;
 «Концентрат»;
 «МСХА-Полигран»;
 «Синара»;
 «СКИФ-Силекс»;
 «Спарта-Щёлково»;
 «Спартак»;
 «Спартак-Новорусь»;
 «Таганский Ряд»;
 «Финпромко-Альфа»;
 ЦКК;
 «Чертаново»;

Международные шашки 
 Кубок России по международным шашкам среди юношей 1992;

Международные события 
 Nokia Grand Prix 1992;
 Кубок Кремля 1992;
 Кубок Кремля 1992 в одиночном разряде;
 Кубок Кремля 1992 в парном разряде;

Зимние Олимпийские игры 1992 
 Биатлон;
 Индивидуальная гонка (мужчины);
 Бобслей;
 Горнолыжный спорт;
 Конькобежный спорт;
 Лыжное двоеборье;
 Лыжные гонки;
 Прыжки с трамплина;
 Санный спорт;
 Двойки;
 Одиночки (женщины);
 Одиночки (мужчины);
 Фигурное катание;
 Одиночное катание (женщины);
 Одиночное катание (мужчины);
 Парное катание;
 Танцы на льду;
 Хоккей;
 Шорт-трек;
 Медальный зачёт на зимних Олимпийских играх 1992;
 Объединённая команда на зимних Олимпийских играх 1992;

Летние Олимпийские игры 1992 
 Академическая гребля;
 Бадминтон;
 Баскетбол;
 Бейсбол;
 Бокс;
 Борьба;
 Велоспорт;
 Водное поло;
 Волейбол;
 Квалификация;
 Гандбол;
 Гимнастика;
 Спортивная гимнастика;
 Художественная гимнастика;
 Гребля на байдарках и каноэ;
 Дзюдо;
 Конный спорт;
 Лёгкая атлетика;
 Настольный теннис;
 Парусный спорт;
 Плавание;
 Прыжки в воду;
 Синхронное плавание;
 Современное пятиборье;
 Стрельба;
 Стрельба из лука;
 Теннис;
 Тяжёлая атлетика;
 Фехтование;
 Футбол;
 Хоккей на траве;
 Итоги летних Олимпийских игр 1992 года;
 Коби;
 Независимые олимпийские участники на летних Олимпийских играх 1992;
 Объединённая команда на летних Олимпийских играх 1992;

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по фигурному катанию 1992;
Чемпионат Европы по фехтованию 1992;

Чемпионаты мира 
 Чемпионат мира по академической гребле 1992;
 Чемпионат мира по биатлону 1992;
 Чемпионат мира по борьбе 1992;
 Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1992;
 Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1992;
 Чемпионат мира по художественной гимнастике 1992;
 Чемпионат мира по фигурному катанию 1992;
 Чемпионат мира по хоккею с мячом среди молодёжных команд 1992;

Баскетбол 
 Европейская лига ФИБА 1992/1993;
 Чемпионат Америки по баскетболу 1992;

Волейбол 
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1991/1992;
 Кубок европейских чемпионов по волейболу среди женщин 1992/1993;
 Мировая лига 1992;
 Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 1993 (квалификация);
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 1993 (квалификация);
 Чемпионат мира по волейболу среди женских клубных команд 1992;
 Чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд 1992;
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 1992;
 Чемпионат Украины по волейболу среди женщин 1992/1993;
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин 1992;
 Чемпионат Украины по волейболу среди мужчин 1992/1993;

Международные шашки 
 Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1992;
 Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 1992;

Снукер 
 Asian Open 1992;
 British Open 1992;
 Dubai Classic 1992;
 European Open 1992;
 Irish Masters 1992;
 Mercantile Credit Classic 1992;
 Strachan Open 1992;
 Гран-при 1992;
 Мастерс 1992;
 Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1992;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1991/1992;
 Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1992/1993;
 Снукерный сезон 1992/1993;
 Чемпионат Великобритании по снукеру 1992;
 Чемпионат мира по снукеру 1992;

Футбол 
 Матчи сборной России по футболу 1992;
 Матчи сборной СНГ по футболу;
 Кубок европейских чемпионов 1991/1992;
 Кубок Либертадорес 1992;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1992/1993;
 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1992;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1991/1992;
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1992/1993;
 Международный футбольный кубок 1992;
 Финал Кубка европейских чемпионов 1992;
 Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1992;

Чемпионат Европы по футболу 1992 
 Чемпионат Европы по футболу 1992 (отборочный турнир);
 Чемпионат Европы по футболу 1992 (составы);
 Финал чемпионата Европы по футболу 1992;
 Футбольный матч Фарерские острова — Австрия (1990);

Хоккей с шайбой 
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992;
 Драфт НХЛ 1992;
 Матч всех звёзд НХЛ 1992;
 НХЛ в сезоне 1991/1992;
 НХЛ в сезоне 1992/1993;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992;
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1992 (женщины);

Шахматы 
 Женская шахматная олимпиада 1992;
 Шахматная олимпиада 1992;

Моторные виды спорта 
 Формула-1 в сезоне 1992;

См. также 

1992 год в спорте